Anne Winkler (ur. 28 marca 1994) – niemiecka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu SSV Sayda.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 28 lutego 2009 roku, podczas zawodów dla dzieci (Children) w niemieckiej miejscowości Baiersbronn, gdzie uplasowała się na 2. pozycji na dystansie 5 km stylem klasycznym ze startu wspólnego.

W Pucharze Świata zadebiutowała 16 lutego 2013 roku w Davos, w sprincie stylem klasycznym uplasowała się na 40. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas PŚ w Planicy, gdzie uplasowała się na 28. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 4 stycznia 2022

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994